Gyíkok:
 Gyíkok (Sauria), a hüllők (Reptilia) osztályába és a pikkelyes hüllők (Squamata) rendjébe tartozó alrend. 5 alrendág és 26 család tartozik az alrendbe, köztük számosan a nevükben tartalmazzák a „gyík” szót:
 Lábatlan gyík
 Homoki gyík
 Fali gyík
 Zöld gyík
 Fürge gyík
 Pannon gyík
 Elevenszülő gyík
Egyéb
 Gyík (csillagkép)
 GYIK (eredetileg FAQ – Frequently Asked Questions) a Gyakran Ismétlődő Kérdések rövidítése az internetes oldalakon.
 Gyík, Dr. Curtis Connors a Marvel képregények szereplője